Bausch puede hacer referencia a los siguientes artículos:
 Dorothy "Dotsie" (Lee) Bausch
 James Bausch
 Pina Bausch
 Richard (Carl) Bausch
 Bausch & Lomb